Slovo dementor má několik významů.

 dementor – originální anglický název mozkomorů, tvorů ve světě Harryho Pottera,
 Dementor (hudební skupina) – slovenská deathmetalová kapela.